Sportclub Einheit steht für folgende Sportclubs in der DDR:
 SC Einheit Berlin, Sportclub der Sportvereinigung Einheit in Berlin
 SC Einheit Dresden, Sportclub der Sportvereinigung Einheit in Dresden